Spiraal (wiskunde), een wiskundige kromme
 Helix (wiskunde), soms ook als spiraal aangeduid
 Spiraal (anticonceptie), een anticonceptiemiddel
 Slinky (speelgoed), een speelgoedspiraal die kan traplopen
 Spiraalmodel, een softwareontwikkelmodel
 Zenuwspiraal, ook kortweg 'spiraal' genoemd, een behendigheidsspel